Bolen ou l'une de ses graphies peut désigner :

Patronyme 
 Angie Bolen, personnage de fiction du feuilleton Desperate Housewives ;
 Dave Bolen (1923-2022), athlète, diplomate et homme d'affaires américain ;
 Donald Bolen (né en 1961), prélat canadien de l'Église catholique ;
 Francis Bolen (1908-1981), journaliste belge ;
 Grace M. Bolen (1884-1974), pianiste et compositrice américaine de ragtime ;
 Marcie Bolen (née en 1977), musicienne américaine ;

Voir aussi
 

Homonymie de patronyme